Сервеч, Сервечь, Сервач — топоним в Белоруссии:
 Сервечь — деревня в Кореличском районе Гродненской области;
 Сервечь — озеро в Витебской области;
 Сервечь — река в Докшицком районе Витебской области, Мядельском и Вилейском районах Минской области, правый приток Вилии; 
 Сервеч, Сервечь — река, приток Немана;
 Сервеч — деревня в Вилейском районе Минской области.